Droga krajowa nr 60 (Czechy)
 Droga krajowa nr 60 (Polska)